Marko Emilije Lepid (232. pr. Kr.)
 Marko Emilije Lepid (187. pr. Kr.)
 Marko Emilije Lepid (158. pr. Kr.)
 Marko Emilije Lepid (otac), konzul 78. godine pr. Kr.
 Marko Emilije Lepid (trijumvir), (49. pr. Kr.) 
 Lepid mlađi, sin trijumvira M. E. Lepida 
 Marko Emilije Lepid (6.), konzul, general tijekom Batonskog rata
 Marko Emilije Lepid (ubijen 39.), nećak spomenutog generala